

Гікорі-Ридж — місто, штат Арканзас
 Гікорі-Ридж — селище, штат Меріленд